Євтуше́нко: — українське прізвище, походить від грецького імені Євтихій.

Відомі носії прізвища Євтушенко:

А 
 Євтушенко Аїда Вікторівна (1965) - заслужена тренерка України з баскетболу. 
 Євтушенко Анастасія Вікторівна — українська акторка, гумористка, учасниця телепроєктів «Жіночий квартал».
 Євтушенко Анатолій Пилипович — український історик, музеєзнавець.

В 
 Євтушенко Вадим Анатолійович (1958) — український футболіст, тренер.
 Євтушенко Василь Мусійович (1933) — український радянський діяч, генерал-майор, 1-й заступник голови КДБ Української РСР
 Євтушенко Віктор Арсенійович (1962) — український письменник, поет-гуморист
 Євтушенко Вікторія Вікторівна (1965) — українська бадмінтоністка.

Д 
 Євтушенко Дмитро Матвійович (1898—1938) — радянський партійний діяч, 1-й секретар Одеського і Київського обкомів КП(б)У, розстріляний
 Євтушенко Дометій Гурійович (1893—1983) — український вокальний педагог.

Е 
 Євтушенко Елла Юхимівна (1996) — українська поетеса, перекладачка й музикантка.

Є 
 Євтушенко Євген Вікторович (1962) — доктор економічних наук (2006), міністр економічного розвитку Республіки Башкортостан (від 2006).
 Євтушенко Євген Олександрович (1933) — російський поет, перекладач, публіцист.

М 
 Євтушенко Микола Юрійович (1944) — український гідробіолог, член-кореспондент НАН України (1992).
 Євтушенко Михайло (1890—1919) — підполковник Армії УНР.
 Євтушенко Михайло (1893—1961) — підполковник Армії УНР.

Н 
 Євтушенко Никифор Тимофійович (1917—2002) — Герой Радянського Союзу.

О 
 Євтушенко Олег Володимирович (1975—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Євтушенко Олег Іванович (* 1952) — український лікар-онколог, доктор медичних наук, професор.
 Євтушенко Олег Іванович (* 1965) — тренер з греко-римської боротьби заслужений тренер України.
 Євтушенко Олександр Іванович (1948—2016) — радянський український футболіст.
 Євтушенко Олександр Миколайович (1957—2020) — музичний журналіст, критик, продюсер, теле- і радіоведучий.
 Євтушенко Олександр Якович (1940) — доктор медичних наук, професор, ректор Кемеровської медичної академії (від 1991).
 Євтушенко Олексій Анатолійович (1957, Дрезден) — російський письменник і художник-карикатурист
 Євтушенко Ольга Григорівна (1956) — українська радянська діячка, свердлувальниця Дніпропетровського вагоноремонтного заводу імені Кірова. Депутат Верховної Ради УРСР

Р 
 Євтушенко Раїса Іванівна — заслужений працівник освіти України (2019).

С 
 Євтушенко Світлана Сергіївна (* 1936) — український радянський, партійний і профспілковий діяч.
 Євтушенко Сергій Анатолійович (1975) — голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України
 Євтушенко Сергій Володимирович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За заслуги».
 Євтушенко Станіслав Костянтинович — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Ю 
 Євтушенко Юлія Василівна (1949) — українська радянська діячка, шліфувальниця Кіровоградського заводу тракторних гідроагрегатів. Депутат Верховної Ради УРСР
 Євтушенко Юрій Гаврилович (1938) — російський математик, доктор фізико-математичних наук (1981), професор (1985), академік Російської АН (2006).

Інше 
 4234 Євтушенко — астероїд головного поясу, відкритий 6 травня 1978 року

Див. також 
 Явтушенко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко